Friedrich Adler henviser til flere personer, blandt andre:

 Friedrich Adler (arkitekt) (1827-1908) – tysk arkitekt
 Friedrich Adler (politiker) (1879–1960) – østrigsk politiker